Ludwigstraße 9 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Ludwigstraße 9 (Bad Kissingen), Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Ludwigstraße 9 (Mönchengladbach), Nordrhein-Westfalen